Socha svatého Jana Nepomuckého je skulptura, která může například být:

 Socha svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě – Praha
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Adršpach) – Adršpach, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Andělská Hora) – Andělská Hora, Karlovarský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Bakov nad Jizerou) – Bakov nad Jizerou
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Barchov) – Barchov, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Bělá pod Bezdězem) – Bělá pod Bezdězem, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Bílý Potok) – Bílý Potok, Liberecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Boharyně) – Boharyně, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Bohdalov) – Bohdalov, Kraj Vysočina
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Bohušov) – Bohušov, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Břidličná) – Břidličná, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Bukvice) – Bukvice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Čelákovice) – Čelákovice, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Čepice) – Čepice, Plzeňský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Čermná ve Slezsku) – Čermná ve Slezsku, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Černilov) – Černilov, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Černožice, u čp. 20) – Černožice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Černožice, u čp. 38) – Černožice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Dašice) – Dašice, Pardubický kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Dětřichov) – Dětřichov, Liberecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Dolní Moravice) – Dolní Moravice, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Dolní Přím) – Dolní Přím, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Doubrava) – Doubrava, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Holohlavy) – Holohlavy, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Hořiněves) – Hořiněves, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Chvalkovice) – Chvalkovice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Jáchymov) – Jáchymov, Karlovarský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Jakubské Předměstí) – Jakubské Předměstí, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Javorník) – Javorník, Olomoucký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Jelení) – Jelení, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Karlovy Vary 1728) – Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Karlovy Vary 1746) – Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Košátky) – Košátky, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Kunčice) – Kunčice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Lázně Bohdaneč) – Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Mcely) – Mcely, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Mnichovice) – Mnichovice, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Mimoň) – Mimoň, Liberecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Neděliště) – Neděliště, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Nechanice) – Nechanice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Nové Město nad Metují) – Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Nový Bydžov, kostel) – Nový Bydžov, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Nový Bydžov, park) – Nový Bydžov, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Nymburk, 1696) – Nymburk, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Nymburk, 1742) – Nymburk, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Olešnice v Orlických horách) – Olešnice v Orlických horách, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Osičky) – Osičky, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Poděbrady) – Poděbrady, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Police nad Metují) – Police nad Metují, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Přeštice) – Přeštice, Plzeňský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Příchovice) – Příchovice, Plzeňský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Skorošice) – Skorošice, Olomoucký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Stárkov) – Stárkov, Královéhradecký kraj
Socha svatého Jana Nepomuckého (Sychrov) – Sychrov, Středočeský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Velká Jesenice) – Velká Jesenice, Královéhradecký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Velké Heraltice) – Velké Heraltice, Moravskoslezský kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Vidnava) – Vidnava, Olomoucký kraj
 Socha svatého Jana Nepomuckého (Vysočany, Nový Bydžov) – Vysočany, Královéhradecký kraj